Pierre Raetz (1936-2016), peintre suisse ;
 Markus Raetz (1941-2020), peintre, sculpteur et photographe suisse.